Проспе́кт Ми́ру — назва проспектів у деяких населених пунктах України та Росії. Також — назва станцій міського громадського транспорту, розташованих поблизу однойменних проспектів.

Проспект Миру — проспект у місті Дніпро.
 Проспект Миру — проспект у місті Донецьк.
 Проспект Миру — проспект у місті Київ.
 Проспект Миру — проспект у місті Конотоп.
 Проспект Миру — проспект у місті Кривий Ріг.
 Проспект Миру — проспект у місті Маріуполь.
 Проспект Миру — проспект у місті Миколаїв.
 Проспект Миру — проспект у місті Рівне.
 Проспект Миру — проспект у місті Хмельницький.
 Проспект Миру — проспект у місті Чернігів.

 Проспект Миру — одна із колишніх назв Олександрівського проспекту в Одесі.

Проспект Миру — проспект в місті Красноярськ.
 Проспект Миру — проспект в місті Москва.
 Проспект Миру — проспект в місті Реутов, Московська область.

Див. також 
 «Проспект Миру» — станція метро.

Проспекти